Поручик Ржевский:
 Поручик Ржевский — персонаж.
 Поручик Ржевский — компьютерная игра.
 Поручик Ржевский — повесть Александра Сорокина.
 Поручик Ржевский — картина В. Овчинникова.
 Поручик Ржевский — торговая марка Ржевского пивоваренного завода.
 «Поручикъ Ржевский» — российская музыкальная группа 1990-х годов.

См. также 
 Честь имею, поручик Ржевский (пьеса)
 Подлинная история поручика Ржевского (комедийный сериал, Россия, 2005)
 Ржевский против Наполеона (комедия, Россия, 2012)